Overland Airways — авиакомпания Нигерии со штаб-квартирой в городе Икеджа (Лагос), работающая в сфере регулярных и чартерных пассажирских перевозок по аэропортам внутри страны.

Портом приписки авиакомпании является международный аэропорт имени Мурталы Мохаммеда, в качестве главного транзитного узла (хаба) перевозчика выступает международный аэропорт имени Ннамди Азикиве в Абудже.

История 
Overland Airways была основана 26 ноября 2003 года.

В марте 2007 года штат авиакомпании насчитывал 120 сотрудников.

В 2007 году Overland Airways прошла процедуру перерегистрации в Управлении гражданской авиации Нигерии (NCAA), удовлетворив тем самым требования государственного органа о необходимости рекапитализации и повторной регистрации всех нигерийских авиакомпаний до 30 апреля 2007 года.

Маршрутная сеть 

В январе 2010 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Overland Airways включала в себя следующие пункты назначения:

 Абуджа — международный аэропорт имени Ннамди Азикиве
 Асаба — международный аэропорт Асаба
 Ибадан — аэропорт Ибадан
 Илорин — международный аэропорт Илорин
 Лагос — международный аэропорт имени Мурталы Мохаммеда

Флот 
По состоянию на 30 декабря 2008 года воздушный флот авиакомпании Overland Airways составляли следующие самолёты:

 2 ATR 42-320
 3 Raytheon Beech 1900D
 1 Saab 340A

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Overland Airways
 Воздушный флот авиакомпании Overland Airways

Авиакомпании Нигерии